Cars – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Akwitania, w departamencie Gironde.
 Cars – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Limousin, w departamencie Haute-Vienne.
 Auta (ang. Cars) – pełnometrażowy film animowany produkcji USA z 2006 roku stworzony przez firmę Pixar.
 The Cars – amerykański zespół muzyczny